Riedner ist der Familienname folgender Personen:

 Mike Riedner, deutscher Publizist
 Otto Riedner (1879–1937), deutscher Archivar
 Stefan Riedner (* 1980), deutscher Schauspieler
 Wilhelm Riedner (1877–1954), deutscher Bibliothekar und Historiker